

Aziende
 Hans im Glück – azienda tedesca di giochi da tavolo

Film
 Hans – film del 2006 diretto da Louis Nero

Fumetti
 Hans – bande dessinée di genere fantascienza e avventura

Geografia 
 Hans – comune francese situato nel dipartimento della Marna
 Isola Hans – isola dello stretto di Nares, la cui sovranità è contesa tra Canada e Danimarca

Persone 
 Neil Hans – calciatore papuano
 Nicolas Hans – pedagogista inglese
 Rollen Hans – cestista statunitense

Altro
 Hans – nome proprio diffuso in molte lingue del Nord Europa (prevalentemente germaniche e scandinave)
 Hans l'intelligente – cavallo ritenuto in grado di compiere operazioni aritmetiche
 Sistema HANS – sistema di sicurezza utilizzato sulle automobili da corsa